Васи́лий Каза́нцев:
 Казанцев, Василий Александрович (1918—1993) — полный кавалер ордена Славы.
 Казанцев, Василий Иванович (1935—2021) — русский поэт, переводчик.
 Казанцев, Василий Тихонович (1920—1945) — Герой Советского Союза.